Пли́мут ( ) — город в Англии, выделенный в унитарную единицу со статусом «сити», на юго-западе церемониального графства Девон.

История 
Первые поселения на территории города относятся к Бронзовому веку. Датой основания самого города считается XII век. Название города означает «Устье Плима» по его расположению.

Преобразован в унитарную единицу 1 апреля 1998 года из района Плимут неметропольного графства Девон.

География 
Занимает территорию 79 км² на полуострове Корнуолл, омывается на юге и западе проливом Ла-Манш, на севере и востоке граничит с неметропольным графством Девон.

Климат

Население 
Население 240 720 жителей, при средней плотности населения 3 017 чел./км² по данным переписи 2001 г.
Население 256 384 жителей, при средней плотности населения 3 211 чел./км² по данным переписи 2011 г.

Экономика 
В городе сосредоточены судостроительные верфи, предприятия по переработке рыбы. Военно-морская база Королевского флота.

Политика 
Плимут управляется городским советом, состоящим из 57 депутатов, избранных в 20 округах. В результате последних выборов 32 места в совете занимают консерваторы.

Спорт 
В Плимуте базируется профессиональный футбольный клуб «Плимут Аргайл», принимающий соперников на стадионе «Хоум Парк» вместимостью ~19 000 зрителей.

Архитектура 
На территории города расположен Плимутский кафедральный собор 1858 года постройки, центр католической епархии Плимута.

Известные уроженцы и жители 

 Сэмюэль Беллами (1689—1717) — один из самых знаменитых пиратов золотого века пиратства. Живя в Плимуте, изучил основы морского ремесла.
 Роберт Фолкон Скотт (1868—1912) — офицер королевского флота Великобритании, руководитель двух антарктических экспедиций. Вторым после Руаля Амундсена добрался до Южного полюса в 1912 году.
 Альфред Ричардс (1879—1953) — английский кавалер креста Виктории.
 Томас Дэйли (род. 1994) — британский прыгун в воду, действующий чемпион мира по этому виду спорта.
 Мэри Рид (1685—1721) — по некоторым сведениям, в этом городе родилась знаменитая женщина-пират, славившаяся мужеством и отвагой в бою. Ходила под флагом капитана Джека Рекхема.
 Сесил Коллинз (1908—1989) — английский художник-визионер, в начале творческого пути испытывал влияние сюрреализма, а также творчества Уильяма Блейка.
 Кейт Несбитт (род. 1988) — первая женщина-моряк, ставшая кавалером британского Военного креста.

Примечания

Ссылки 

 
 Новости города Плимут
 
 Перепись населения Англии и Уэльса 2011 года.